Staack ist der Familienname folgender Personen:

 Hagen Staack (1913–1991), deutscher Kirchenhistoriker und Prediger
 Juergen Staack (* 1978), deutscher Minimal-Art- und Konzept-Künstler
 Kay Staack (1922–2007), deutscher Mediziner und Sanitätsoffizier, Generalarzt der Luftwaffe
 Michael Staack (* 1959), deutscher Politikwissenschaftler, Hochschullehrer in Hamburg
 Ursula Staack (* 1943), deutsche Schauspielerin, Sängerin, Diseuse und Kabarettistin

Sonstiges:
 Staack-Nunatak, Nunatak im Ellsworthland, Antarktika

Siehe auch:
 Staak